Belhaven peut faire référence à :
 Belhaven, village d'Écosse ;
 Belhaven, ville de Caroline du Nord, aux États-Unis ;
  Belhaven, quartier de la ville de Jackson, dans l'État du Mississippi ;
 l'université de Belhaven, université située à Jackson, dans le Mississippi.